Богачёв —хутор в Новоузенском районе Саратовской области в составе сельского поселения Куриловское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 39 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра города Новоузенск.

История
Официальная дата основания 1979 год.

Население 
Постоянное население составило 2 человека (50% русские, 50% украинцы) в 2002 году, 2 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новоузенского района